Кунилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кунилово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Кунилово — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Кунилово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Кунилово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Кунилово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Кунилово — деревня в Белёвском районе Тульской области.